Der wahre Jacob steht für:

 Der wahre Jacob, deutsche Satirezeitschrift (1879–1933)
 Der wahre Jacob, Nebentitel der satirischen Wochenzeitschrift Frankfurter Latern (1860–1893)
 Der wahre Jacob: ein gemüthliches Mainlinienblatt ohne Wasserzeichen, zum Gradausschreiben, auf beiden Seiten zu gebrauchen, nach dem Verbot der Frankfurter Latern erschienene Zeitschrift (1867–1871)

Der wahre Jakob steht für:

 Der wahre Jakob (Theaterstück), Schwank von Franz Arnold und Ernst Bach (1924)
 Der wahre Jakob (1931), deutscher Film von Hans Steinhoff
 Der wahre Jakob (1960), deutscher Film von Rudolf Schündler
 Der wahre Jakob (1965), deutscher Fernsehfilm von Erich Neureuther